Los casinos aparecen en el , aunque toman mucha más relevancia en los siglos XIX y XX, siendo el centro de reunión de la aristocracia y burguesía de la época. 

Son un conjunto de edificaciones con gran relevancia patrimonial y arquitectónica, cuyas características varían dependiendo del estilo arquitectónico de la época de su creación.

También se celebraban otros actos como bailes, conciertos.

En la Región de Murcia, existen diez casinos de relevancia:
Casino de Águilas: tiene la peculiaridad de ser uno de los pocos casinos de playa en la Región, utilizado para el ocio de los veraneantes.
Casino de Archena: se encuentra próximo al Balneario de la ciudad, detacaban los conciertos de piano y bailes que se celebraban.
Casino de Beniaján: centro sociocultural de gran arraigo en esta localidad desde su fundación, en 1923. Lugar de reunión, de juego y de fiesta, el Círculo Agrícola Beniajanense alcanzó gran esplendor y fama en toda la Región, sobre todo en los años 50, consolidándose como uno de los cinco más importantes de la provincia y contándose por miles su número de socios.
Casino de Cartagena: se creó desde 1861 en un palacio del , se celebraban todo tipo de actividades lúdico-culturales.
Casino de Cehegín: se comenzó a utilizar como centro socio-cultural a partir de la segunda mitad del .
Casino de Espinardo: fue creado en 1916 por un grupo de exportadores de pimientos, se destacaba sobre todo como centro social.
Casino de Fortuna: fue construido entre 1896 y 1906 para complementar las actividades del Balneario.
Casino de Lorca: edificio de una particular belleza ecléctica, se hablaba sobre todo de arte.
Casino de Mula: fue construido en 1741.
Casino de Murcia: Ha tenido una gran relevancia social y cultural en la vida murciana.

Historia de la Región de Murcia
Arquitectura de la Región de Murcia
Cultura de la Región de Murcia